Телеки () — венгерская дворянская фамилия.

Персоналии 
 Телеки, Бланка (1806—1862) — венгерская художница, скульптор, преподавательница и защитница прав женщин.
 Телеки, Йожеф (1790—1855)— венгерский политический деятель, историк, писатель, губернатор Трансильвании, член Венгерской академии наук
 Телеки, Ласло (1811—1861) — венгерский политический деятель, писатель
 Телеки, Пал (1879—1941) — венгерский политический деятель, премьер-министр Венгрии, член Венгерской академии наук
 Телеки, Самуэль (1845—1916) — венгерский путешественник

Другое 
 Телеки — вулкан в Кении, названный в честь Самуэля Телеки.
 Библиотека Телеки — библиотека в Тыргу-Муреш.